Camp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lewis Camp
 Carlos D. Camp